Pobrat, albániai falu Elbasan megye Elbasan községében 
Pobrat, albániai falu Berat megye Ura Vajgurore községében